

Руслан Жапаров — спортсмен, представник країни на літніх Олімпійських іграх 2016

Акилбек Жапаров — політик, прем'єр-міністр країни з 2021-го року
 Садир Жапаров — політик, президент країни з 2021-го року